Антонець — українське прізвище, утворені від імені Антон.

Відомі носії 

 Антонець Володимир Михайлович — генерал-полковник.
 Антонець Микита Степанович — Герой Радянського Союзу.
 Антонець Семен Свиридонович — український аграрій.

Українські прізвища